А́лтах () е австрийски футболен клуб от едноименния град, провинция Форарлберг. Основан на 26 декември 1929 година под името „Турнербунд Алтах“, съвременното си име носи от 1949 година. Домакинските си мачове играе на стадион „Кашпойнт Арена“ общ с капацитет 8500 зрители.

Действащ участник в Австрийската бундеслига.

Имена 
 1929 – 1946 „Турнербунд Алтах“
 1946 – 1949 „СВ Алтах“
 1949 – „СК Райндорф Алтах“

Успехи 
 Бундеслига
  Бронзов медал (1): 2014/15
 Първа лига
  Шампион (2): 2005/06, 2013/14
 Регионална лига
  Шампион (3): 1990/91, 1996/97, 2003/04
 Шампионат на провинция Форарлберг
  Шампион (1): 1985/86
 Купа на провинция Форарлберг
  Победител (5): 1986/87, 1987/88, 1992/93, 2001/02, 2002/03

Участие в европейските клубни турнири

Външни препратки 
 Официален сайт
 Профил на worldfootball.net
 Профил на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профил на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профил на soccer365.ru
 Профил на ceroacero.es

Австрийски футболни отбори
Спорт в Алтах